Autostrada A33 (Niemcy)
 Autostrada A33 (Portugalia)
 Autostrada A33 (Włochy)